KGO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kropyvnyc'kyj (Ucraina)